Le juif errant est un personnage légendaire médiéval.
 Le Juif errant est un roman-feuilleton français d'Eugène Sue (1844-1845).
 Le Juif errant est un opéra de Jacques-Fromental Halévy (1852), adapté d'Eugène Sue.
 Le Juif errant est un film français de Georges Méliès (1904).
 Le Juif errant est un tableau de Marc Chagall (1923-1925).
 Le Juif errant est un film français de Luitz-Morat (1926), adapté d'Eugène Sue.
 Le Juif errant () est un film britannique de Maurice Elvey (1933).
 Le Juif errant () est un film italien de Goffredo Alessandrini (1948), adapté d'Eugène Sue.

 L'Histoire du Juif errant est un roman de Jean d'Ormesson paru en 1990.
"Juif errant" est le nom familier de la plante Tradescantia zebrina, originaire du Mexique et souvent utilisée comme plante d'intérieur.

Voir aussi 
 Le Juif éternel (, littéralement « Le Juif errant »), film de propagande nazie